Ořechov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Ořechov (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Ořechov (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 
 Ořechov (ort i Tjeckien, Zlín), Okres Uherské Hradiště, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar